1999 Голяма награда на Франция е 49-ото състезание за Голямата награда на Франция и седми кръг от сезон 1999 във Формула 1, провежда се на 27 юли 1999 година на пистата Маникур, Франция.

Репортаж 
Състезанието се провежда при дъждовни условия, при които колата за сигурност се появява веднъж.

Деймън Хил се изказва след това състезание, че това може би му е последно или ако завърши на Силвърстоун той най-вероятно ще прекрати кариерата си във Формула 1.

Тораносуке Такаги е дисквалифициран от състезанието заради използването на гуми маркирани за съотборника му Педро де ла Роса.

Британската телевизия ITV не показва квалификацията в събота поради неразбирателство с ФОМ.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Франция